Rowson ist der Familienname folgender Personen:

 David Rowson (* 1976), schottischer Fußballspieler
 Everett K. Rowson, amerikanischer Arabist
 Jonathan Rowson (* 1977), schottischer Schachspieler
 Martin Rowson (* 1959), britischer Cartoonist und Schriftsteller
 Susanna Rowson (1762–1824), britische Schriftstellerin und Dramatikerin